Награда Эдгара Мартинеса самому выдающемуся назначенному бьющему () — ежегодная награда, вручаемая лучшему назначенному бьющему Американской лиги Главной лиги бейсбола с 1973 года. Первоначально она называлась Награда выдающемуся назначенному бьющему () и победитель выбирался Associated Press путём голосования среди журналистов, комментаторов и представителей отделов связи с общественностью клубов АЛ. Претендовать на награду могут игроки, вышедшие как минимум 100 раз на биту на позиции назначенного бьющего. В 2000 году Associated Press прекратило награждение, однако Ассоциация бейсбольных журналистов продолжила вручать награду.

В сентябре 2004 года, во время церемонии чествования Эдгара Мартинеса на «Сэфико-филде», комиссар лиги Бад Силиг объявил, что награда будет переименована в честь пятикратного обладателя этого титула Мартинеса, который за свою 18-летнюю карьеру в «Сиэтл Маринерс» в основном выходил на позиции назначенного бьющего.

Чаще всех данную награду получал Дэвид Ортис — семь раз (2003—2007, 2011, 2013), Эдгар Мартинес — пять раз (1995, 1997—1998, 2000—2001), Хэл Макри — три раза (1976, 1980 и 1982) и по два раза Уилли Хортон (1975 и 1979), Грег Лужински (1981 и 1983), Дон Бэйлор (1985 и 1986), Гарольд Бэйнс (1987 и 1988), Дэйв Паркер (1989 и 1990), Пол Молитор (1993 и 1996) и Нельсон Круз (2017 и 2019) . Игроки «Бостон Ред Сокс» чаще других завоёвывали эту награду — 10 раз.

Список победителей

Статистика

Победители по командам

Победители по странам

Примечания

Литература

Ссылки 
 Edgar Martinez Award / Outstanding Designated Hitter Award

Главная лига бейсбола
Появились в 1973 году в США
Спортивные призы и награды
Награды, появившиеся в 1973 году